Jankielewicz:
 Józef Jankielewicz, ps.: "Janek" (1888 – 1920, Warszawa), polski drukarz
 Leon Jankielewicz (* 1950), polski działacz komunistyczny na Litwie
 Adek Jankielewicz (? – 1943), żydowski działacz ruchu oporu podczas II wojny światowej